Прогресс — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Гляденского сельсовета.

География 
Деревня расположен в 42 км к югу от районного центра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 64 мужчины и 65 женщин из 129 чел.

Ссылки 
 Ольга Курбатова. «Есть ли прогресс в Прогрессе?». Газета «Советское Причулымье». № 48 (13019) от 26.11.2010

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района